Az AFC-strandlabdarúgó-bajnokság (angolul: AFC Beach Soccer Championship) egy az AFC által kiírt nemzetközi strandlabdarúgó-torna, amit 2006 óta rendeznek meg.

2006 és 2009 között évente megrendezésre került, 2009 óta két évente tartják.

A címvédő Omán, a legsikeresebb csapatok Japán és az Egyesült Arab Emírségek 2–2 győzelemmel.

Eredmények 

 b.u. – büntetők után
 h.u. – hosszabbítás után

Éremtáblázat

Statisztika

 Gy – győzelem (3 pont)
 Gyh – győzelem hosszabbításban (2 pont)
 Gyb – győzelem büntetőkkel (1 pont)

Kapcsolódó szócikkek 
Strandlabdarúgó-világbajnokság

További információk 
 Az AFC hivatalos honlapja

AFC
Strandlabdarúgás